NGC 5065 (другие обозначения — UGC 8356, MCG 5-31-170, ZWG 160.181, IRAS13151+3121, PGC 46293) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5065
Волосы Вероники (созвездие)